Armutlu kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Tandzut (ort), Armavir,

Bulgarien 

 Krusjari, ort, Dobritj, Obsjtina Krusjari, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar